Kurosagi (映画 クロサギ) – film giapponese del 2008 diretto da Ishii Yasuharu, tratto dal manga Kurosagi - Il truffatore nero
 Kurosagi - Il truffatore nero (クロサギ) – manga del 2003 scritto da Takeshi Natsuhara, adattato in dorama
 Kurosagi - Consegna cadaveri (黒鷺死体宅配便 Kurosagi Shitai Takuhaibin?) – manga del 2002 scritto da Eiji Ōtsuka e disegnato da Housui Yamazaki.